Амелі Моресмо була чинною чемпіонкою, але в півфіналі її перемогла Надія Петрова.

У фіналі Надія Петрова перемогла Люціє Шафарову з рахунком 4–6, 6–1, 6–4.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

2007
Open Gaz de France